Narkotiki (сокращённо NRKTK) — российский музыкальный коллектив, образованный в Москве в 2007 году. По определению журнала Rolling Stone Russia, группа играет в жанре «на стыке синти-попа и абстрактного хип-хопа».

История 
Основатели коллектива Андрей Касай (родом из Комсомольска-на-Амуре) и Евгений Горбунов приехали из Хабаровска в Москву и сделали несколько демозаписей, которые выложили в интернет в декабре 2007 года. Эти записи принесли им известность в блогосфере, и группа начала давать концерты.

10 апреля 2009 года Narkotiki выложили для бесплатного скачивания свой дебютный альбом «Планета Любовь», который позже был выпущен на физических носителях лейблом «Усики Production». В конце месяца группа возглавила рейтинг «Перспективных исполнителей» на Last.fm с ростом популярности на 448 % за неделю. Русское издание журнала Rolling Stone поставило пластинке 3,5 балла из пяти и сравнило с ранним творчеством «Кирпичей»: «…Песни „Наркотиков“ так же источают неподдельный заряд драйва и свежести, а остроумные тексты уже разошлись на цитаты». В годовых рейтингах «Планета Любовь» оказалась на девятом месте в списке лучших отечественных альбомов журнала Fuzz и на втором — среди лучших альбомов года по версии «Афиши». Кроме того, видеоклип на песню «Иосиф Кобзон» номинировался на премию «Степной волк»; ещё три номинации группа получила на Rock Alternative Music Prize. Летом того же года NRKTK участвует в фестивалях Stereoleto и «Пикник „Афиши“», а осенью выпускает мини-альбом «Black EP».

В следующем году группа во второй раз номинируется на премию «Степной волк» в двух категориях: «Песня» («Жалкие людишки») и «Дизайн» («Планета Любовь») — и снова принимает участие в «Пикнике „Афиши“», а также выступает на рязанском фестивале «Два солнца».

28 марта 2012 года NRKTK представили второй альбом «Разочарование года» на сайте журнала «Афиша», где также было опубликовано интервью с группой. Через год музыканты объявили, что коллектив прекращает существование. 24 апреля 2013 года в Москве состоялся их последний концерт, его запись доступна на портале Planeta.ru .

Состав 
 Андрей Касай — вокал, бас-гитара, семплеры.
 Евгений Горбунов — гитара, вокал.
 Сергей Ледовский — ударные.
Бывшие участники
 Роман Кутнов — программирование.

Дискография

Альбомы 
 Планета Любовь (2009)
 Разочарование года (2012)

Синглы и EP 
 2009 — Black EP
 2010 — Single #1 (Молись, Андрей / Буллетпруф)
 2011 — Single #2 (Дегенерат / Не говори со мной)

Сотрудничество 
 2011 — «Кирпичи» на треке «Конь-людоед» из альбома «Новые Кирпы Моо Фок»
 2011 — Кавер на песню "Карнавала нет" группы Мумий Тролль

Примечания

Ссылки 

Публикации
 
 

Рецензии
 
 
 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2013 году